Châu Sơn (Phủ Lý, Hà Nam)
 Châu Sơn (Duy Tiên, Hà Nam)
 Châu Sơn (Lạng Sơn)
 Châu Sơn (Hanoi)